Wegestation kann stehen für
 Ausspann, Europa
 Mansio, Antike